

Селища:
 Миролюбівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Миролюбівка — Харківська область, Лозівський район
 Миролюбівка — Херсонська область, Херсонський район
Села:
 Миролюбівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Миролюбівка — Вінницька область, Піщанський район
 Миролюбівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Миролюбівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Миролюбівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Миролюбівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Миролюбівка — Донецька область, Покровський район
 Миролюбівка — Житомирська область, Житомирський район, Станишівська сільська громада
 Миролюбівка — Житомирська область, Житомирський район, Попільнянська селищна громада
 Миролюбівка — Запорізька область, Запорізький район
 Миролюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада
 Миролюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Миролюбівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Миролюбівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Миролюбівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Миролюбівка — Харківська область, Близнюківський район
 Миролюбівка — Харківська область, Богодухівський район
 Миролюбівка — Харківська область, Лозівський район
 Миролюбівка — Херсонська область, Бериславський район

 Миролюбівка — колишня назва села Роздільнянського району Одеської області, яке було приєднано до села Степанівка